Dughera ima više značenja:
 Dughera, Alessandria
 Dughera, Vercelli